Чемпионат Новой Зеландии по футболу 2009/2010 годов проходил с 1 ноября 2009 года по 24 апреля 2010 года и стал 6-м розыгрышем в истории.

Победу в регулярном чемпионате праздновал клуб «Окленд Сити». В плей-офф он, однако, уступил клубу «Кентербери Юнайтед», а победу в турнире во второй раз в своей истории праздновал клуб «Уаитакере Юнайтед».

Регламент 
В турнире приняли участие 8 клубов. С 1 ноября по 14 марта они провели двухкруговой турнир регулярного чемпионата, после чего четыре сильнейших клуба разыграли первое место в серии плей-офф. На полуфинальной стадии клубы провели по два матча (дома и на выезде), по сумме которых победители встретились в одноматчевом финале.

Результаты

Регулярный чемпионат 

Источник данных: soccerway.com

Финальная серия

Ссылки 
 Официальный сайт

2009/2010
2009 год в футболе
2010 год в футболе
Спорт в Новой Зеландии в 2009 году
Спорт в Новой Зеландии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010